U.S. Mint ist die Bezeichnung einiger historischer Münzanstalten in den Vereinigten Staaten:
 U.S. Mint (Colorado), eine Prägeanstalt in Denver, im US-Bundesstaat Colorado  
 U.S. Mint (Kalifornien), eine Prägeanstalt in San Francisco, im US-Bundesstaat Kalifornien  
 U.S. Mint (Louisiana), eine Prägeanstalt in New Orleans, im US-Bundesstaat Louisiana  
 U.S. Mint (Nevada), eine Prägeanstalt in Carson City, im US-Bundesstaat Nevada  

Siehe auch:
 Old U.S. Mint, eine ehemalige Prägeanstalt in San Francisco, im US-Bundesstaat Kalifornien  
 United States Mint